Obciążenie wstępne
 Preload (Linux)